Влади́мир Сапо́жников:
 Сапожников, Владимир Алексеевич (род. 1945) — советский и российский композитор.
 Сапожников, Владимир Васильевич (1914—1982) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Сапожников, Владимир Владимирович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Сапожников, Владимир Константинович (1922—1998) — советский писатель.
 Сапожников, Владимир Миронович (1936—2004) — заслуженный учитель Российской Федерации.